Марк Арецин Клемент (Marcus Arrecinus Clemens) може да се отнася за:

 Марк Арецин Клемент (префект 38 г.), преториански префект 38 г. по времето на Калигула; баща на Арецина Тертула, първата съпруга на бъдещия император Тит.
 Марк Арецин Клемент, преториански префект 70-71 г., суфектконсул 73 и 85 г.; син на преторианския префект от 38 г.